

Patronyme 

 Philibert Guéneau de Mussy (1776-1834), homme de lettres français ;
 Noël Guéneau de Mussy (1813-1885), fils du précédent, médecin et chirurgien français.

Toponyme 

 Mussy-la-Ville, section de la commune belge de Musson dans la province de Luxembourg ;
 Mussy-la-Fosse, commune française de la Côte-d'Or ;
 Mussy-l'Évêque, ancienne commune française de la Moselle fusionnée avec Charleville-sous-Bois ;
 Mussy-sous-Dun, commune française de Saône-et-Loire ;
 Mussy-sur-Seine, commune française de l'Aube.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France